Дело́н () — французская фамилия.

Известные носители 
 Делон, Ален (род. 1935) — французский актёр, продюсер, сценарист и режиссёр.
 Делон, Анушка (род. 1990) — французская актриса, дочь Алена Делона.
 Делон, Натали (1941—2021) — французская актриса и режиссёр, вторая супруга Алена Делона, мать Энтони Делона.
 Делон, Энтони (род. 1964) — французский и американский актёр, сын Алена Делона.
 Делон, Этьен (1518—1595) — французский рисовальщик, гравёр и ювелир.

См. также 
 Делоне
 Делони
 Делонг